La Temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol es la edición número 96, debido a la cancelación de la Temporada 2020, por la pandemia del coronavirus. La fecha de inicio de la campaña fue el jueves 20 de mayo entre el equipo de Acereros del Norte y los Sultanes de Monterrey, el resto de las series inaugurales iniciaron al día siguiente el viernes 21 de mayo.

Para esta temporada se autorizó el ingreso de dos equipos al circuito, expandiendo a 18 el número de equipos, siendo los Mariachis de Guadalajara y El Águila de Veracruz los nuevos clubes de la liga.

Con relación a la transmisión de juegos por televisión, la LMB ha hecho importantes convenios de transmisión con cadenas internacionales y nacionales: 

 Se llegó un acuerdo por tres años con la cadena de televisión ESPN, acuerdo que abarca la transmisión del Día Inaugural, enfrentamientos de Playoffs, 150 juegos de temporada regular que serán transmitidos por la señal de ESPN, incluyendo 14 juegos por semana; 2 en canales lineales todos los jueves y sábados, y 12 en digital a través de ESPN App durante el rol regular de la temporada 2021. En la fase final de la campaña, habrá series completas de Playoffs, incluidas una Serie de Zona, una Serie de Campeonato y la Serie del Rey.
 De igual forma y con la intención de llegar a todos los lugares de México, la LMB vuelve con la transmisión de los juegos del circuito por la televisión abierta, con el convenio firmado con el Canal Once, el cual tendrá dos juegos por semana, además de la Serie del Rey, siendo Grupo Multimedios la otra cadena encargada de transmitir los juegos de la liga, a nivel regional y nacional.
 Por otro lado, la LMB llegó a un acuerdo con Azteca Deportes, quienes con Home Run Azteca y mediante las diversas plataformas de Azteca Deportes Digital, este acuerdo incluye la transmisión de dos juegos semanales, juegos de playoffs y la Serie del Rey. En total, se transmitirán 380 minutos semanales de la LMB en distintos espacios de televisión lineal de TV Azteca con promocionales, notas de los 18 clubes y highlights; además, en el terreno digital habrá publicaciones en medios sociales, transmisión de juegos en web y aplicación móvil, play by play de los juegos en redes sociales y micrositio dedicado a contenido, estadísticas e información de la LMB. 
 Asimismo, la LMB también anunció las transmisiones en vivo por Claro Sports, el cual mediante las plataformas digitales de Marca Claro, su canal de YouTube de Marca Claro y Claro Video, una de las principales plataformas de streaming en América Latina, llevarán las acciones de los partidos del circuito de verano, siendo todos los miércoles, sábados y domingos se podrá ver un juego de la Liga Mexicana de Béisbol a través de Claro Sports. También contarán con la transmisión de juegos de postemporada y la Serie del Rey.

Cambios en la competencia 
Para esta campaña hubo varios cambios en el sistema de competencia. Primero, se contará con un rol de juegos corrido, sin vueltas. Para los playoffs, seis clubes avanzarán de cada uno de los sectores a la postemporada; los equipos se clasificarán y serán sembrados de acuerdo con su porcentaje de ganados y perdidos en la temporada regular; en caso de igualdad, se recurriría al dominio y, de persistir la equidad, será con base en el diferencial de carreras.

Habrá cuatro rondas de playoffs (Primer Playoff, Series de Zona, Series de Campeonato y Serie del Rey) y avanzará el mejor de siete enfrentamientos. El Primer Playoff es del 7 al 15 de agosto, las Series de Zona serán del 17 al 25 de agosto, las Series de Campeonato del 27 de agosto al 4 de septiembre y la Serie del Rey del 6 al 14 de septiembre.

A las Series de Zona, clasificarán los tres ganadores del Primer Playoff (tres por Zona) y el mejor perdedor que será el que ganó mayor cantidad de juegos en la ronda anterior. En caso de que dos o más equipos denominados ‘mejores perdedores’ concluyan empatados en encuentros ganados en el Primer Playoff, el primer criterio de desempate será el porcentaje de ganados y perdidos de la temporada regular, y el segundo criterio será el diferencial de carreras.

Calendario
El calendario será de 66 juegos, por equipo, de manera corrida.

Equipos participantes

Ubicación geográfica de los equipos

Posiciones 
  Actualizadas las posiciones al 6 de agosto de 2021.

Playoffs

Primer Playoff 
 Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México (UTC-6)

Zona Norte 

 Monclova, Guadalajara y Tijuana avanzan como ganador de su serie.
 Aguascalientes avanza como el mejor perdedor, al llevar su serie a 7 juegos, y quedar mejor ubicado.

Zona Sur 

 México, Tabasco y Yucatán avanzan como ganadores de su serie.
 Veracruz avanza como el mejor perdedor, al llevar en 6 juegos su serie.

Series de Zona 
 Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México (UTC-6)

Zona Norte

Zona Sur

Series de Campeonato 
 Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México (UTC-6)

Zona Norte

Zona Sur

Serie del Rey 
 Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México (UTC-6)

 Tijuana repite la hazaña que hasta ahora sólo había realizado los Charros de Jalisco en la temporada 1971 donde regresaron de un 0-3 en contra para derrotar a los Saraperos de Saltillo, en ambos casos el Juego 4 se reprogramó para el día siguiente por lluvia.

Líderes 
A continuación se muestran los lideratos tanto individuales como colectivos de los diferentes departamentos de bateo y de pitcheo.

Bateo

Pitcheo

Designaciones

Acontecimientos relevantes 
28 de mayo: Dylan Unsworth del El Águila de Veracruz lanzó un juego sin hit ni carrera de 9 entradas con marcador de 8-0 sobre los Diablos Rojos del México en el estadio "Beto Ávila" en Veracruz.

Referencias 

Béisbol en México
2021